

Geografia

Liban 
 Sur – miasto, starożytny Tyr

Niemcy 
 Sur – rzeka, dopływ Salzach

Oman 
 Sur – miasto

Szwajcaria 
 Sur – miejscowość w gminie Surses, w kantonie Gryzonia, w regionie Albula
 Sur – retoromańska nazwa gminy Sufers

Inne 
 Súr – wódz węgierski z dynastii Arpadów z rodu Jutasa

Zobacz też 
 Suhr